South Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 South Island, Nunavut, ö,

Kenya 

 South Island (ö i Kenya), Marsabit,

Kina 

 South Island (Paracelöarna),

Kiribati 
 South Island (ö i Kiribati), Linjeöarna, Caroline,

Kokosöarna 

 South Island (ö i Kokosöarna),

Nya Zeeland 

 Sydön, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Kiribatiförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar